Sangar peut désigner :

Une localité 
 Sangar, une ville en Iran, dans la province de Gilan ;
 Sangar, un site archéologique en Iran dans la province d'Azerbaijan-e Gharbi ;
 Sangar, une ville de Nouvelle-Galles du Sud en Australie ;
 , une ville de Russie dans la république de Sakha.

Autres 
 Sangar, un prénom kurde ;
 Sangar, un cratère d'impact sur Mars, dénommé d'après la ville russe de  ;
 Sangar, un taureau.